Husson steht für:
 Husson, ehemalige Gemeinde im französischen Département Manche
Personen:
 Édouard Husson (* 1969), französischer Historiker
 Eva Husson (* 1977), französische Regisseurin und Drehbuchautorin
 Henri-Marie Husson (1772–1853), französischer Arzt und Impfpionier
 Michel Husson (1949–2021), französischer Ökonom
 Philippe Husson (1927–2016), französischer Diplomat